Ruta 24 o Carretera 24 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 24, antigua ruta nacional en la Provincia de Chubut, sobre la traza de la actual Ruta Provincial 4.
 Ruta Nacional A024, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 24, en la Provincia de Buenos Aires, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 197.

Chile 
 Ruta 24, carretera nacional en la Región de Antofagasta.

Estados Unidos 
 Ruta 24 en Illinois.
 Ruta Estatal de Alabama 24.
 Ruta Estatal de California 24.
 Carretera Estatal de Idaho 24.
 Carretera de Nebraska 24.
 Ruta de Rhode Island 24.

Uruguay 
 Ruta 24.

Ruta 024